Amerikai Egyesült Államok
 Bryant (Alabama)
 Bryant (Arkansas)
 Bryant (Dél-Dakota)
 Bryant (Illinois)
 Bryant (Indiana)
 Bryant (Iowa)
 Bryant (Humboldt megye, Kalifornia)
 Bryant (Los Angeles megye, Kalifornia)
 Bryant (Minneapolis), Minnesota
 Bryant (Minnesota)
 Bryant (Seattle), Washington
 Bryant (Washington)
 Bryant (Wisconsin)

 Kanada
 Bryant (Saskatchewan)